SAD — аббревиатура может означать:
 SAD — «Social anxiety disorder» социальное тревожное расстройство или социофобия.
 SAD — «Seasonal Affective disorder» сезонное аффективное расстройство.